Seesing ist der Familienname von:

 Heinrich Seesing (1932–2004), deutscher Politiker
 Heinz Seesing (* 1937), deutscher Veranstalter